Mewburn est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1970), professeure australienne en éducation
 (née en 1963), auteur australo-néo-zélandaise de fiction jeunesse
 (1827-1891), déporté australien
Sydney Chilton Mewburn (1863-1956), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi
, cabinet européen de propriété intellectuel
 (1869-1949), sculpteur anglais
 (1929-2000), homme politique australien en Australie-Occidentale

Homonymie de patronyme